Кубок Турции по баскетболу ( турецкий : Basketbol Erkekler Türkiye Kupası ) - это национальный чемпионат Турции по баскетболу среди мужчин . Он организован Турецкой федерацией баскетбола с 1967 года. Турнир не проводился с 1973 по 1991 год. Его нынешнее спонсорское название - Кубок Турции по баскетболу FIAT .

Владельцы титула 

 1966–67 Фенербахче
 1967–68 Алтынорду
 1968–69 ИТУ Стамбул
 1969–70 Галатасарай
 1970–71 ИТУ Стамбул
 1971–72 Галатасарай
 1972–73 ТЕД Анкара Колежлилер
 1973–91 Не проводится 
 1992 Пашабахче
 1993 Тофаш
 1993–94 Анадолу Эфес
 1994–95 Галатасарай
 1995–96 Анадолу Эфес
 1996–97 Анадолу Эфес

 1997–98 Анадолу Эфес
 1998–99 Тофаш
 1999–00 Тофаш
 2000–01 Анадолу Эфес
 2001–02 Анадолу Эфес
 2002–03 Улкер
 2003–04 Улкер
 2004–05 Улкер
 2005–06 Анадолу Эфес
 2006–07 Анадолу Эфес
 2007–08 Турк Телеком
 2008–09 Анадолу Эфес
 2009–10 Фенербахче
 2010–11 Фенербахче

 2011–12 Бешикташ
 2012–13 Фенербахче
 2013–14 Каршияка
 2014–15 Анадолу Эфес
 2016 Фенербахче 
 2017 Банвит
 2018 Анадолу Эфес
 2019 Фенербахче
 2020 Фенербахче
 2021 Отменён
 2022 Анадолу Эфес

Финалы 

Source:

Выступления клубов 
Клубы, выделенные жирным шрифтом, в настоящее время играют в высшем дивизионе.

Примечания

Ссылки
Official site 
Turkish Basketball Federation Official Website 
Official BSL Stats

Соревнования по баскетболу в Турции
Национальные баскетбольные соревнования